Вулиця Князя Ігоря Святославича — вулиця у Подільському районі міста Полтава.

Історія 
У радянські часи вулиця мала назву Красноградське шосе. 2016 року вулиця була перейменована на честь князя чернігівського Ігоря Святославича. 

Вулиця Князя Ігоря Святославича межує з 1-м Річковим провулком, вулицею Кременчуцькою, вулицею Залізничною та Кільцевою.

Дивись також 
 Вулиці Полтави

Джерело-посилання 
 Вулиця Князя Ігоря Святославича у Полтаві  на wikimapia

Вулиці Полтави